О́скар Ги́до Тре́хо (; 26 апреля 1988, Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Райо Вальекано».

Карьера 
Последний год молодёжной карьеры Оскар провел в академии футбольного клуба «Бока Хуниорс». В 2006 году Оскар Трехо получил предложение подписать с клубом профессиональный контракт, однако места в стартовом составе и на поле в целом ему гарантировать не могли. Оскар принял предложение, заключив с «Бока Хуниорс» первое профессиональное соглашение в карьере. За аргентинский клуб в течение года Оскар Трехо сыграл лишь в 1 матче, где отметился 1 забитым мячом.

В 2007 году Оскар Трехо получил признание своего таланта от клуба «Мальорка». Испанский клуб пожелал выкупить нападающего, а трансфер состоялся летом 2007 года. Сезон 2007/08 Оскар провел не совсем удачно. Ему пришлось сразиться с высокой конкуренцией в команде клуба «Мальорка», однако нападающий не смог отвоевать себе место в стартовом составе, изредка появляясь там и выходя на поле на замену.

В 2009-м Оскар Трехо отправился выступать за «Эльче», с которым игрок подписал договор аренды, а его длительность составила один сезон. В течение этого времени Трехо отличился в 34 матчах 4 забитыми мячами. Сезон 2009/10 в клубе «Эльче» оказался для нападающего очень важным, потому как игровая практика, которую он получал на протяжении сезона, помогла ему остаться в оптимальной игровой форме. Сезон 2010/11 Оскар Трехо также провел в качестве игрока аренды, на тот раз у клуба «Райо Валлекано». В этом клубе нападающий также являлся ключевым игроком в нападении, приняв участие в 40 матчах и забив 9 мячей.

В 2011 году Оскар Трехо распрощался со своим первым европейским клубом «Мальорка», отправившись на завоевание новых высот с клубом «Спортинг Хихон». Аргентинец уже на предсезонной тренировке продемонстрировал хорошие показатели, на основе которых главный тренер принял решение как можно чаще давать игрового времени Трехо по ходу сезона. Так и получилось, а нападающий принял участие в 33 матчах клуба «Спортинг Хихон», где он забил 4 мяча.

Достижения 
 «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины: 2005 Апертура, 2006 Клаусура

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба
 Профиль на Официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Тулуза»